Арлінгтон ():

Населені пункти

Арлінгтон — місто, штат Джорджія
 Арлінгтон — місто, штат Айова
 Арлінгтон (округ, Вірджинія) — міський округ в США, передмістя столиці США Вашингтона, на правому березі річки Потомак
 Арлінгтон — місто, штат Канзас
 Арлінгтон — місто, штат Кентуккі
 Арлінгтон — місто, штат Массачусетс
 Арлінгтон — місто, штат Міннесота
 Арлінгтон — місто, штат Орегон
 Арлінгтон — місто, штат Південна Дакота
 Арлінгтон — місто, штат Теннессі
 Арлінгтон — сьоме за чисельністю населення місто штату Техас і 50-й за цим показником у США
 Арлінгтон — місто, штат Вермонт
 Арлінгтон — місто, штат Вашингтон
 Арлінгтон — містечко, штат Вісконсин
 Арлінгтон — селище, штат Іллінойс
 Арлінгтон — селище, штат Небраска
 Арлінгтон — селище, штат Огайо
 Арлінгтон — селище, штат Вісконсин
 Арлінгтон — переписна місцевість, штат Аризона
 Арлінгтон — переписна місцевість в окрузі Раш, штат Індіана
 Арлінгтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Арлінгтон — переписна місцевість, штат Вермонт
 Арлінгтон — переписна місцевість, штат Вайомінг

Персоналії 
 Генрі Беннет (1-й граф Арлінгтон) — англійський політичний діяч, часто згадується як граф Арлінгтон.

Див. також 
 Арлінгтонський національний цвинтар